Aymeri de Narbonne (pouvant aussi être orthographié Aimery, Aimeri, Aimeric, Aymeric), parfois francisé en Amaury ou Amauri, peut désigner :

 Dans le domaine de la littérature médiévale,
 Aymeri de Narbonne, un héros de chanson de geste du cycle de Guillaume d'Orange.
 Aymeri de Narbonne et La Mort Aymeri de Narbonne (ou La Mort Aymeri), chansons de geste mettant en scène ce héros

 plusieurs personnalités historiques liées à la ville de Narbonne :
 Aymeri, archevêque de Narbonne de 926 à 977
 six vicomtes de Narbonne ont porté ce prénom entre le  :
 Aymeri , vicomte de Narbonne de 1077 à 1105, fils aîné du vicomte Bernard, père du vicomte Aymeri II et de Bérenger, abbé de Lagrasse, puis archevêque de Narbonne 
 Aymeri II, vicomte de Narbonne de 1105 à 1134, fils aîné du vicomte Aymeri  et père de la vicomtesse Ermengarde 
 Aymeri III, vicomte de Narbonne 1202 à 1239, fils de Pedro Manrique de Lara et père d'Amalric  
 Aymeri IV, vicomte de Narbonne de 1270 à 1298, fils d'Amalric  et père d'Amalric II  
 Aymeri V, vicomte de Narbonne de 1328 à 1336, fils d'Amalric II, père d'Amalric III et d'Aymeri VI,  
 Aymeri VI, vicomte de Narbonne de 1341 à 1388 et amiral de France (1369-1373), fils d'Aymeri V, demi-frère d'Amalric III et père de Guillaume

Voir aussi 
 
 
 

Aymeri 0 de Narbonne